Portageville au Missouri